Publi Sulpici Quirí (censor), censor el 42 aC i cònsol sufecte el 36 aC.
 Publi Sulpici Quirí, cònsol el 12 aC. Podria haver estat fill de l'anterior i, segons Tàcit.
 Sulpici el Pietós (Vatan, fi del segle VI – Bourges, 647), sant francès, en honor del qual es fundà la Companyia de Sant Sulpici.
 Sulpici Alexandre (Sulpicius Alexander), historiador romà de les antigues tribus germàniques
 Sulpici Apol·linar (Sulpicius Apollinaris), gramàtic i erudit cartaginès del segle II
 Sulpici Sever (Sulpicius Severus) (Aquitània, 363 – entre 420 i 425), biògraf de Martí de Tours.
 Sant Sulpici. Diversos personatges
 Sulpici Flau, historiador amic de l'emperador Claudi
 Sulpici Luperc Servast, poeta.
 Sulpici Sever Pius, eclesiàstic francès.
 Companyia de Sant Sulpici, orde catòlic fundat a París el 1645. Els seus integrants són denominats sulpicians.
 Nombroses localitats, especialment franceses, porten el nom de Sant Sulpici (vegeu: Saint-Sulpice).